die A-Prüfung gibt es 
 für Piloten im Alleinflug
 für Kirchenmusiker (A-Examen (Kirchenmusik))